Галихин:

 Галихин, Дмитрий Анатольевич — российский оперный певец.
 Галихин, Сергей Владимирович — русский писатель-фантаст XXI века.